Oort ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Daniël van Oort (1876–1933), niederländischer Ornithologe
 Frans Oort (* 1935), niederländischer Mathematiker
 Johannes van Oort (* 1949), niederländischer Theologe
 Henricus Oort (1836–1927), niederländischer Theologe und Philologe
 Jan Hendrik Oort (1900–1992), niederländischer Astronom
 Pieter van Oort (1804–1834), niederländischer Maler und Forschungsreisender

Siehe auch: 
 Oortminimum, Periode geringer Sonnenaktivität im Zeitraum 1030 bis 1130
 Oortsche Rotationsformeln beschreiben die differenzielle Rotation des Sternsystems der Milchstraße
 Oortsche Wolke, zirkumsolare Kometenwolke oder Öpik-Oort-Wolke, hypothetische Ansammlung astronomischer Objekte im äußersten Bereich des Sonnensystems
 Ohrt
 Orth
 Ort
 Oord
 Oordt